Oerley ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Oerley (1878–1936), österreichischer Techniker
 Robert Oerley (1876–1945), österreichischer Architekt
 Wilhelm Anton Oerley (1903–1985), österreichischer Musikkritiker, Journalist, Schriftsteller Übersetzer und Lektor